NGN puede referirse a:
 Las siglas de Next Generation Networks (Red de la próxima generación).
 El código ISO 4217 para la divisa de Nigeria, el naira.
 El código IATA para el aeropuerto civil de Narganá, en Panamá.